Ngari is een prefectuur in de Tibetaanse Autonome Regio in China. In historisch Tibet was het ook een provincie.

De prefectuur ligt in het gebied van de traditionele Tibetaanse provincie U-Tsang. De hoofdstad van de prefectuur is de plaats Gar. De prefectuur is een van de dunstbevolkste gebieden in China.

Arrondissementen 
De prefectuur Ngari is onderverdeeld in 7 verschillende divisies op arrondissementniveau.

 
Oorspronkelijke provincie in Tibet